Алекса́ндр Петро́вич Филимо́нов (, Григорополисская, Кубанская область, Российская империя — 4 августа 1948, Осиек, СР Хорватия, Югославия) - военачальник, генерал-лейтенант. Первый атаман Кубанской народной республики и Кубанского казачьего войска.

Ранние годы 
Казак станицы Григориполисской Кубанского войска. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус (1884), Московское Александровское военное училище (1886), Александровскую военно-юридическую академию (1907) и одновременно Археологический институт.

Служебная карьера 
Пройдя службу на младших строевых должностях, с 1908 занимал военно-административную должность атамана Лабинского отдела Кубанского казачьего войска.

После Февральской революции был избран председателем Кубанского войскового правительства. С 12 октября 1917 по 10 ноября 1919 — атаман Кубанского казачьего войска, офицер в Кубанской армии генерала Виктора Покровского.

Политическое направление 
Вёл умеренно-независимую политику Кубани и Кубанского войска по отношению к правительству Кубани и Добровольческой армии. Из-за разногласий с Антоном Деникиным вынужден был сложить с себя полномочия атамана Кубанского казачьего войска 10 ноября 1919 года. В декабре 1919 года эмигрировал в Сербию. После кончины генерала Казановича одно время был председателем Союза участников 1-го Кубанского похода. Умер в 1948 в городе Осиеке в Югославии.

Публикации

Память 
В честь атамана Филимонова в 1915 году названа станица Филимоновская.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1906)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1909)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (ВП 02.09.1915).

Источники 
 Биография
 

Родившиеся в Кубанской области
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Полковники (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Кубанская народная республика
Участники Русско-японской войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Первопоходники